Nothaushalt bezeichnet
 die vorläufige Haushaltsführung eines Landes in Zeiten, in denen das Parlament die Finanzhoheit nicht ausüben kann (z. B. nach dessen Auflösung vor einer Neuwahl)
 einen Ersatzhaushalt für Städte und Gemeinden, der von der nächsthöheren Körperschaftsebene (Landkreis bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden, Bezirks- oder Landesregierung bei kreisfreien Städten) vorgegeben wird, wenn das von der Stadt oder Gemeinde vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigt wurde.